Копровский () — польская фамилия. Известные носители:

 Копровский, Францишек (1895—1967) — польский спортсмен.
 Копровский, Хилари (1916—2013) — американский вирусолог.